Фокуку́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 115 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 12 км на захід від Лана.

Історія 

1 січня 2019 року Фокукур, Анізі-ле-Шато i Лізі було об'єднано в новий муніципалітет Анізі-ле-Гран.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 120 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 314,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фокукур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фокукур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена